Dobrotin je lahko:
 Dobrotin, Bajina Bašta (Srbija)
 Dobrotin, Leskovac (Srbija)